Проспе́кт Октя́брьской Револю́ции — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Проспект Октябрьской Революции — проспект в Ессентуках Ставропольского края
 Проспект Октябрьской Революции — проспект в Ставрополе
 Проспект Октябрьской Революции — проспект в Севастополе

См. также 
 Проспект Революции
 Октябрьский проспект
 Улица Октябрьской Революции
 Въезд Октябрьской Революции — улица в Харькове
 Площадь Октябрьской Революции — площадь в Краснодаре
 Орден Октябрьской Революции
 Остров Октябрьской Революции

Улицы и площади, названные в честь Октябрьской революции